Abal ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Abal Oliú (* 1948), uruguayischer Rechtswissenschaftler
 Daniel Lede Abal (* 1976), deutscher Landespolitiker (Baden-Württemberg) (B’90/Grüne)
 Diego Abal (* 1971), argentinischer Fußballschiedsrichter
 Enrique Abal (* 1946), uruguayischer Fotograf
 Pablo Abal (* 1977), argentinischer Schwimmer
 Sam Abal (* ??),  Politiker aus Papua-Neuguinea